Toponímia:
Edificacions:
La Serra de la Canya: edificació situada entre els municipis de Montmajor (Berguedà) i de Navès (Solsonès)
Serres:
Serra de la Canya (Montmajor): serra situada entre els municipis de Montmajor (Berguedà) i de Navès (Solsonès)
Serra de la Canya (Queralbs): serra situada entre els municipis de Queralbs i de Vilallonga de Ter (Ripollès)